Первая лига 1996/1997 () — 63-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 27 июля 1996 года и закончился 25 июня 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

* Примечание. «Одра» также сыграла в групповом раунде Кубка Интертото 1997.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1996/1997 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1996/1997 на rsssf.com 

1996/1997
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1996 году
Спорт в Польше в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997